1,1-di-joodethaan
 1,2-di-joodethaan